Bulgária vasútjának teljes hossza 4294 km. Ebből 4049 km normál nyomtávú (1435 mm), és 2880 km hosszan villamosított -cel. Továbbá van még 245 km keskeny nyomtávú vasút is (760 mm), amely nem villamosított. A nemzeti vasúttársaság a BDŽ (bolgárul: БДЖ).

Vasúti járművek

Villamos mozdonyok

Dízelmozdonyok és tolatómozdonyok

Keskeny nyomtávú mozdonyok

Dízel és villamos motorvonatok

Forgalomból kivont járművek

Vasúti kapcsolata más országokkal 

  Görögország – azonos nyomtáv
  Észak-Macedónia – azonos nyomtáv
  Románia – azonos nyomtáv
  Szerbia – azonos nyomtáv
  Törökország – azonos nyomtáv

Jegyzetek

További információk 

 www.railfaneurope.net - általános adatok
 Járműállomány